L'aire urbaine de Saint-Gaudens est une aire urbaine française centrée sur la ville de Saint-Gaudens.

Caractéristiques 

L'aire urbaine de Saint-Gaudens est composée de 40 communes, toutes situées dans la Haute-Garonne.

Son pôle urbain est l'unité urbaine de Saint-Gaudens (couramment : agglomération).

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Saint-Gaudens remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

Communes 

Liste des communes appartenant à l'aire urbaine de Saint-Gaudens selon la nouvelle délimitation de 2010 et sa population municipale en 2018 (liste établie par ordre alphabétique) :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes de la Haute-Garonne

Notes et références 

Saint-Gaudens
Saint-Gaudens